Čerň může být:
 černá barva
 černé barvivo (pigment)
 rod vřeckovýtrusných hub

barviva a chemické sloučeniny
 palladiová čerň – houbovitá forma palladia
 platinová čerň 
 rostlinná uhlíková čerň (E153)
 tiskařská čerň

choroba
 čerň javorová, černá skvrnitost listů javoru – choroba způsobovaná cizopasnou houbou svraštělkou javorovou (Rhytisma acerinum)

rod hub
 Alternaria 
 Alternaria alternata – čerň střídavá
 Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. – čerň zelná
 Alternaria brassicicola (Schwein.) Wiltschire – čerň kapustová
 Alternaria citri Ellis & N. Pierce – čerň citrusová 
 Alternaria porri (Ellis) Cif. – čerň pórová
 Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. Eddy – čerň mrkvová
 Alternaria solani – čerň lilková – druh vřeckovýtrusné houby způsobující alternariovou skvrnitost rajčete

Cladosporium
 Cladosporium cladosporioides (Fresen.) G.A. de Vries – čerň černá
 Cladosporium cucumerinum Ellis & Arthur – čerň okurková
 Cladosporium herbarum (Pers.) Link – čerň obilná

 Helminthosporium
 Helminthosporium anthyllidis Baudyš – čerň úročníková

Externí odkazy